La Pintada steht für:

 La Pintada (Bolivien), Ortschaft im Departamento Tarija
 La Pintada (Kolumbien), Municipio im Departamento Antioquia
 La Pintada (Mexiko), Ortschaft im Bundesstaat Guerrero
 La Pintada (Distrito) in der Provinz Coclé, Panama
 La Pintada (Corregimiento) im Distrito La Pintada, Provinz Coclé, Panama